Šilhán nebo Šilhan může být:

 František Šilhan (1905–1985), teolog a pedagog, provinciál jezuitů a politický vězeň
 Jaromír Šilhán (* 1983), český fotbalista (en)
 Jindřich Šilhán (1944–2000), český astronom a pedagog
 Olga Šilhánová (1920–1986), česká sportovní gymnastka
 Stanislav Šilhán (1954–2008), přezdívaný Vagón, český horolezec
 Věněk Šilhán (1927–2009), český ekonom a politik
 Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová, český soutěžní taneční pár

Schilhan 
 Annelies Schilhan (* 1936), rakouská krasobruslařka (en)

Česká příjmení